Тóпіка (від  — місце) — техніка просторової організації мислення й розуміння, а також організований на її основі думковий простір.

Література 
 Топика // Словопедия : новейший философский словарь. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.slovopedia.com/6/210/771250.html.

Педагогіка